Малая Фатра (), горный массив в Жилинском крае Словакии, часть Фатранско-Татранской области. Наивысшая точка — гора Вельки-Кривань (1708 м). Малая Фатра знаменита своими многочисленными ущельями и водопадами и скалистыми образованиями. Ядро горной цепи сформировано гранитными породами, однако при этом большая часть гряды образована складчатыми породами, такими как доломиты и известняк. Интересно, что Малая Фатра выше Большой. Малая Фатра делится на две части:
 Лучанская или Луканская (самая высокая гора здесь Велка-Лука, 1476 м) и
 Криваньская (в её пределах располагается великолепная Вратная долина, где находится архаичная и живописная деревушка Стефанова).

Малая Фатра служит западной границей исторической области Турец. Горная цепь Малая Фатра была признана национальным парком в 1988 году. На территории Малой Фатры находится четырнадцать охраняемых природных резерваций.

Горные вершины 
Наивысшие:

 Вельки-Розсутец, 1610 м.
 Стог, 1607 м.
 Хлеб, 1646 м.
 Вельки-Кривань, 1709 м.
 Малы-Кривань, 1671 м.

Достопримечательности 
 Замки Оравский Град, Будатин
 Развалины замков Стречньянский Град, Старград, Льетава, Зньев
 Скалы, пещеры, водопады, горные озёра
 Многочисленные горнолыжные центры

См. также 
 Вратная долина

Горы Словакии
Западные Карпаты